Gminy w USA:
 Breitung (ang. Breitung Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Dickinson
 Breitung (ang. Breitung Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis